Дворец Чапских () — архитектурные памятники в Польше, принадлежавшие польским аристократам из рода Чапских.

 Дворец Чапских — архитектурный памятник в Варшаве:
 Дворец Чапских — архитектурный памятник в Кракове. В настоящее время в нём находится нумизматический музей под названием «Музей Чапских».